Ajgeszat (Armawir) – wieś w Armenii, w prowincji Armawir
 Ajgeszat (Wagharszapat) – wieś w Armenii, w prowincji Armawir